Същинските многоклетъчни, наричани още еуматозои (Eumetazoa) – означаващо „истински-след-животно“ (), е клон, включващ всички по-големи групи животни, освен водни гъби, плакозоа, както и няколко други неясни или изчезнали форми на живот, като Dickinsonia. Характеристики на еуматозоите са наличие на истински тъкани, организирани в зародишни слоеве, както и наличие на ембриони, който преминава през етапа на гаструлата. Към този клон обикновено се причисляват и Ctenophora, Cnidaria, Bilateria.

Някои филогенетици предполагат, че водните гъби и еуматазоите са се развили отделно от едноклетъчни организми, което би означавало, че животинското царство не образува единен клон на живота (пълно обединение на организми, произлезли от общ прародител). Въпреки това генетични изследвания и някои морфологични характеристики, като общото наличие на хоаноцити, подкрепят общия произход.

Същинските многоклетъчни са най-голяма група от животни в класификация на Лин Маргулиси и К. В. Шварц, състояща се от Radiata и Bilateria – всички животни, с изключение на гъби, Placozoans и Mesozoa. Когато се третира като официален таксон, Eumetazoa обикновено се класифицира като подцарство. Името Metazoa също се използва за назоваване на тази група, но по-често се отнася до Animalia като цяло. В много схеми за класификация не се включва Eumetazoa като подцарство.

Еволюционен произход 
Въз основа на метода на молекулярния часовник и подхода за тълкуване на вкаменелостите се предполага, че Eumetazoa произхождат от периода едиакарий. Въпреки това първите еуматозои не може да са оставили ясно въздействие върху вкаменелостите, а други интерпретации на молекулярните часовници предполагат възможност на по-ранен произход. Откривателите на Vernanimalcula го описват като фосил на двустранно трипластно животно, което се появява в края на протерозойския ледников период (предхождащ периода едиакарий), което предполага още по-ранен произход на еуматозоите.

Таксономия 
Сегашната широко приета хипотеза, изградена на базата на молекулярни данни (предимно 18S рРНК последователности), разделя Bilateria в следните четири групи: Deuterostomia, Ecdysozoa, Lophotrochozoa и Platyzoa (понякога включени в Lophotrochozoa). Последните три групи също са известни като Protostomia.

 Типове Същински_многоклетъчни
Radiata (unranked)
 Ctenophora
 Cnidaria
Bilateria (unranked)
 Orthonectida
 Rhombozoa
 Acoelomorpha
 Chaetognatha
 надтип Deuterostomia
 Chordata
 Hemichordata
 Echinodermata
 Xenoturbellida
 Vetulicolia †
 Protostomia (unranked)
 надтип Ecdysozoa
 Kinorhyncha
 Loricifera
 Priapulida
 Nematoda
 Nematomorpha
 Lobopodia†
 Onychophora
 Tardigrada
 Arthropoda
 надтип Platyzoa
 Platyhelminthes
 Gastrotricha
 Rotifera
 Acanthocephala
 Gnathostomulida
 Micrognathozoa
 Cycliophora
 надтип Lophotrochozoa
 Sipuncula
 Hyolitha†
 Nemertea
 Phoronida
 Bryozoa
 Entoprocta
 Brachiopoda
 Mollusca
 Annelida
 Echiura

Клад

Източници